Cinema
 Django (1966) - filme com Franco Nero
 Django 2 - Il grande ritorno - sequência do filme de 1966, também com Franco Nero
 Django Unchained - filme de Quentin Tarantino (2012)
 Django (personagem)

Mangás e animês
 Django - personagem da franquia de mangá e anime One Piece
 Django - personagem do anime Burst Angel
 Django - personagem do jogo Boktai: The Sun Is in Your Hand
 Django - personagem do filme Ratatouille
 Django Brown - personagem da série animada Phineas e Ferb
 Django of the Dead, personagem da série animada  El Tigre: The Adventures of Manny Rivera

Outros usos
 Django (framework web) - framework web